Gibellina är ett släkte av svampar. Gibellina ingår i familjen Magnaporthaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Gibellina